Die German Open 2019 im Badminton fanden vom 26. Februar bis zum 2. März 2019 in Mülheim an der Ruhr statt.

Austragungsort 
 innogy Sporthalle

Sieger und Platzierte

Qualifikation

Herreneinzel 
  Cheam June Wei -  Milan Ludík: 21-18 / 21-15
  Soong Joo Ven -  Ade Resky Dwicahyo: 23-21 / 21-11
  Thomas Rouxel -  Loh Kean Yew: 18-21 / 21-16 / 21-14
  Eetu Heino -  Alexander Roovers: 5-0 ret.
  Rasmus Messerschmidt -  Kalle Koljonen: 14-21 / 21-12 / 21-16
  Iskandar Zulkarnain Zainuddin -  Jason Ho-Shue: 21-16 / 15-21 / 21-19
  Lu Chia-hung -  Emre Lale: 21-13 / 21-14
  Lucas Claerbout -  Vladimir Malkov: 21-15 / 12-21 / 21-14
  Soong Joo Ven -  Cheam June Wei: 21-9 / 21-14
  Thomas Rouxel -  Eetu Heino: 21-17 / 16-21 / 21-19
  Rasmus Messerschmidt -  Iskandar Zulkarnain Zainuddin: 22-20 / 21-18
  Lu Chia-hung -  Lucas Claerbout: 21-18 / 21-13

Dameneinzel 
  Ruselli Hartawan -  Chiang Ying-li: 19-21 / 21-18 / 21-18
  Aliye Demirbağ -  Sabrina Jaquet: 9-21 / 21-18 / 21-18
  Kim Hyo-min -  Yulia Yosephine Susanto: 21-7 / 21-18
  Neslihan Yiğit -  Julie Dawall Jakobsen: 12-21 / 23-21 / 21-19

Herrendoppel 
  David Daugaard /  Frederik Søgaard -  Chang Ko-chi /  Po Li-wei: 21-17 / 21-14
  Miłosz Bochat /  Adam Cwalina -  Bjarne Geiss /  Jan Colin Völker: 21-18 / 21-14
  Vitaliy Durkin /  Nikolai Ukk -  Jeppe Bay /  Mikkel Mikkelsen: 21-16 / 17-21 / 21-18
  Inkarat Apisuk /  Tanupat Viriyangkura -  Daniel Hess /  Jones Ralfy Jansen: 21-11 / 24-22

Damendoppel 
  Lise Jaques /  Flore Vandenhoucke -  Rutaparna Panda /  Arathi Sara Sunil: 21-14 / 22-20
  Alexandra Bøje /  Rikke S. Hansen -  Olga Konon /  Franziska Volkmann: 20-22 / 21-16 / 21-14
  Chang Ching Hui /  Yang Ching-tun -  Pooja Dandu /  Sanjana Santosh: 21-17 / 16-10 ret.
  Debora Jille /  Imke van der Aar -  Linda Efler /  Isabel Herttrich: w.o.

Mixed 
  Ruben Jille /  Imke van der Aar -  Paweł Śmiłowski /  Magdalena Świerczyńska: 21-13 / 21-17
  Gaëtan Mittelheisser /  Audrey Mittelheisser -  Danny Bawa Chrisnanta /  Tan Wei Han: 24-22 / 21-17
  Chang Ko-chi /  Lee Chih-chen -  Lee Yang /  Yang Ching-tun: 21-18 / 21-18
  Robin Tabeling /  Selena Piek -  Nyl Yakura /  Kristen Tsai: w.o.

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (Champion)
 Chou Tien-chen (Halbfinale)
 Kenta Nishimoto (Finale)
 Lin Dan (2. Runde)
 Ng Ka Long (2. Runde)
 Khosit Phetpradab (1. Runde)
 Kanta Tsuneyama (Viertelfinale)
 Kantaphon Wangcharoen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Nozomi Okuhara (Halbfinale)
 Akane Yamaguchi (Champion)
 Ratchanok Intanon (Finale)
 Zhang Beiwen (Viertelfinale)
 Sayaka Takahashi (Viertelfinale)
 Michelle Li (1. Runde)
 Gregoria Mariska Tunjung (1. Runde)
 Han Yue (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Finale)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (Champions)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (2. Runde)
 Takuto Inoue / Yūki Kaneko (1. Runde)
 He Jiting / Tan Qiang (Viertelfinale)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (1. Runde)
 Liu Cheng / Zhang Nan (2. Runde)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Halbfinale)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Finale)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Halbfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Viertelfinale)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (1. Runde)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Viertelfinale)
 Du Yue / Li Yinhui (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Viertelfinale)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
 He Jiting / Du Yue (Viertelfinale)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Halbfinale)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (Finale)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (1. Runde)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Ergebnisse auf bwf.tournamentsoftware.com

2019
Badmintonwettbewerb in Mülheim an der Ruhr
Badminton 2019